Ob peut faire référence à :
 Ob, ou priob, poney originaire de Sibérie
 Ob, un fleuve de Sibérie
 Ob (ville), ville de Russie
 Un OB, est un open-bar dans le langage étudiant.
 OB, une brasserie et une marque de bière coréenne.
 Odense Boldklub, un club de football danois
 Ob(Servant), album du groupe Psycroptic

Le code OB peut faire référence à :
 Bahreïn, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 Astrahan Airlines (Russie), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes